Austria:
 St. Josef (Weststeiermark) – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Deutschlandsberg

Zobacz też:
 Sankt Josef
 Św. Józef